Акасто () — посёлок(község) в медье Бач-Кишкун в Венгрии. Посёлок занимает площадь 64,88 км², на которой проживает 3572 жителя (2005).

В 2002 году в Акасто проживали 3519 жителей — из которых подавляющее большинство венгры. 0,7 % — цыгане, 0,1 % — румыны. Прихожане: 82 % — римско-католической церкви, 4,9 % — лютеране, 2 % — кальвинисты, 0,1 % — грекокатолики.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки
 карта посёлка